Der Herr der Ringe steht für:
 Der Herr der Ringe, Roman von J.R.R. Tolkien
 Der Herr der Ringe (Musical), Musical von Kevin Wallace, das auf den Romanen basiert
 Sauron, den Diener des Bösen in Der Herr der Ringe, er schuf den Meisterring; siehe Figuren in Tolkiens Welt#Sauron

Filme:
 Der Herr der Ringe (Filmtrilogie), die darauf basierende Filmreihe von Peter Jackson – im Einzelnen:
 Der Herr der Ringe: Die Gefährten (Film), erster Teil
 Der Herr der Ringe: Die zwei Türme (Film), zweiter Teil
 Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs (Film), dritter Teil
 Der Herr der Ringe (1978), Zeichentrickfilm von Ralph Bakshi

Serien:
 Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht, Fernsehserie aus dem Jahr 2022

Spiele:
 Der Herr der Ringe Rollenspiel
 Der Herr der Ringe (Spiel), Gesellschaftsspiel von Reiner Knizia
 Der Herr der Ringe – Der Ringkrieg, Strategie-Brettspiel
 Der Herr der Ringe (Tabletop)
 Der Herr der Ringe: Die Gefährten – Das Kartenspiel
 ein Sammelkartenspiel, siehe Middle-earth Collectible Card Game

Computerspiele:
 Der Herr der Ringe: Die Schlacht um Mittelerde, Echtzeit-Strategiespiel von Electronic Arts
 Der Herr der Ringe Online, Online-Rollenspiel
 Der Herr der Ringe: Die Eroberung, Third-Person-Computerspiel
 Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs (Computerspiel), Action-Adventure für PC von Electronic Arts
 Der Herr der Ringe: Der Krieg im Norden, Action-Rollenspiel aus dem Jahr 2011

Musik:
 Lord of the Rings (Album), Album von Bo Hansson
 Symphony No. 1 – The Lord of the Rings von Johan de Meij
 Symphonie und Filmmusik zu The Lord of the Rings von Howard Shore